William Carey (Aldenham, en Hertfordshire c.1500 - 22 de junio de 1528) fue un cortesano y favorito del rey Enrique VIII de Inglaterra. Sirvió al rey como un caballero de la cámara privada y Esquire del cuerpo del rey. Su esposa, María Bolena, que se conoce en la historia como una amante del rey Enrique VIII y la hermana de la segunda esposa de Enrique, la reina Ana Bolena.

Biografía 
William Carey fue el segundo hijo de Thomas Carey (1479-1536), de Foliat Chilton en Wiltshire, y su esposa, Margaret Spencer.

Matrimonio con Maria Bolena 
El 4 de febrero de 1520, se casó con María Bolena, la segunda hija de  Thomas Boleyn,  conde de Wiltshire y su esposa, Lady Elizabeth Howard. Residían en Aldenham en Hertfordshire.

Poco después de su matrimonio, María se convirtió en la amante del rey Enrique VIII. Los Boleyn recibieron concesiones de tierras, y Carey se benefició de la infidelidad de su esposa, concesión mansiones y fincas por el Rey. Carey también fue un coleccionista de arte, le introdujo el famoso artista holandés Lucas Horenbout, en el Reino de Inglaterra a mediados de los años 1520. Tal vez una de las razones deportivas por las que se favoreció Carey fue el hecho de que parece haber sido aficionado a las actividades como la equitación, la caza y justas. Carey se distinguió en una justa en el Campo del Paño de Oro en 1520.

Ana Bolena, la hermana de María, captó la atención de Enrique VIII, un año después del fin de su romance con María. El Rey propondría matrimonio a Ana en 1527. William Carey no vivió para disfrutar de la prosperidad de su cuñada, ya que murió de la enfermedad del sudor del año siguiente. Brian Tuke, secretario de Henry en el momento de la muerte de Carey escribió a Lord Legat el día después de su muerte: "Ahora es la palabra común que M. Cary, que antes de venir estaba en la sala donde estoy y con quién en mi primera conocí a venir aquí en este lugar, diciendo que él había estado con su esposa en Plashey, y no ser visto dentro, porque sería montar de nuevo y la caza, está muerto del sudor de nuestro Señor se apiade de su alma. y mantener su mano sobre nosotros. "Murió en gran medida en la deuda, y su esposa se redujo a empeñar sus joyas antes de que Ana Bolena organizó una pensión para ella.

Descendencia 

De su matrimonio nacieron dos hijos:
 Catherine Carey (c. 1524 - 15 de enero de 1568). Dama de honor de Ana de Cleves y Catalina Howard. Se casó con Francis Knollys, caballero de Garter. Más tarde fue dama de honor de su prima, Isabel I. Una de sus hijas, Lettice Knollys, fue la segunda esposa de Robert Dudley, conde de Leicester, el favorito de Isabel I.

 Henry Carey, barón de Hunsdon, (4 de marzo de 1526 - 23 de julio de 1596). Nombrado barón por la reina Isabel I justo después de su coronación y luego se convirtió en caballero de Garter. Isabel le ofreció a Henry, cuando estaba muriendo, el título de conde de Ormonde (título que pertenecía a la familia Bolena y que había estado reclamando bastante tiempo), pero él rehusó el honor.

Muerte 
Fallece el 22 de junio de 1528, con 27 o 28 años.

Ascendencia 

</center>

Cine

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Inglaterra del siglo XVI